Кай Суйкканен (; 29 июня 1959; Паркано, Финляндия) — финский хоккеист, левый нападающий (1979—1991), хоккейный тренер (с 2004).

Биография 
Родился 29 июня 1959 года в городе Паркано, в Финляндии.

Серебряный призёр Олимпийских игр (1988), двукратный чемпион Финляндии — в составе «Кярпят» (1981) и «ТПС» (1991). Победитель Американской хоккейной лиги (Кубок Колдера) в составе «Рочестер Американс» (1983).

После завершения карьеры хоккеиста был генеральным менеджером бейсбольной команды, работал на радио.

Только через 10 лет начал карьеру хоккейного тренера, взявшись за детскую команду «Кярпята». В сезонах 2004/05 и 2005/06 главный тренер клуба региональной лиги (3-й дивизион Финляндии) «РоКи-79». В сезонах 2006/07 и 2007/08 тренер клуба «» (фактически фарм-клуб «Кярпята») в лиге «Местис» (2-й дивизион Финляндии): стал чемпионом лиги и признан лучшим тренером сезона 2007/08.

В сезонах 2008/09 и 2009/10 возглавлял клуб СМ-Лиги «ТПС»: первый сезон прошёл для его команды неудачно, во втором она напротив стала чемпионом, а Суйкканен признан лучшим тренером. В начале сезоне 2010/2011 был главным тренером российского клуба «Локомотив», выступающего в КХЛ, до конца сезона числился в его системе. В апреле 2011 года возглавил клуб СМ-Лиги «Пеликанс», занявший в предыдущем сезоне последнее 14-е место.

Статистика карьеры игрока

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Родившиеся в Паркано
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК ТПС
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккейные тренеры Финляндии
Тренеры ХК «Пеликанз»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК ТПС
Тренеры ХК «Кярпят»
Тренеры ХК «Больцано»
Тренеры ХК «Дорнбирн»